

Cattedrali 
 Grecia
 Cattedrale Metropolitana dell'Annunciazione – cattedrale ad Atene
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Lero
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Rodi

 Kazakistan
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Pavlodar

 Russia
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Kazan'
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Mosca
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Vjazniki
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Voronež

 Stati Uniti d'America
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Cleveland, Ohio
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Columbus, Ohio
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Detroit, Michigan
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Stockton, California

 Turchia
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale ad Alessandretta

 Ucraina
 Cattedrale dell'Annunciazione – cattedrale a Charkiv

Pagine correlate 
 Chiesa dell'Annunciazione